Евдоким Гаврилович Окинчиц (30 июля 1911, село Фащевка — 18 декабря 1989, Полтава, Украинская ССР) — директор Полтавского электромеханического завода Министерства электронной промышленности СССР, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 30 июля 1911 года в крестьянской семье в селе Фащевка.

Получил неполное высшее образование. Обучался на вечернем факультете Ленинградского электромеханического института (отраслевого вуза Ленинградского политехнического института), который был вынужден оставить из-за болезни на третьем курсе. Потом работал на различных предприятиях Ленинграда. С 1934 по 1940 год — мастер, начальник электроцеха, заместитель главного энергетика на строительстве Челябинского электролитного цинкового завода. С 1940 по 1944 год — на различных партийных должностях в Челябинском обкоме ВКП(б) и Челябинского электролитного цинкового завода.

В 1944 году после освобождения Полтавской области направлен по партийной путёвке в Полтаву, где работал в партийных органах. Участвовал в работе комитета по восстановлению разрушенных городских производственных предприятий. В 1949 году назначен заместителем директора Полтавского электроремонтного завода и в мае 1953 года — директором этого же предприятия (с 1965 года — Полтавский электромеханический завод, п/я Х-5067). Находился на этой должности в течение двадцати лет до выхода на пенсию. В 1971 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся заслуги при выполнении плана 8-й пятилетки, создание новой техники и вклад в развитие отрасли».

В 1973 году вышел на пенсию. Проживал в Полтаве, где скончался в 1989 году. Похоронен на Аллее героев полтавского Центрального кладбища.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (29.06.1966)
 Орден «Знак Почёта» (26.06.1959)
 Медаль «За трудовую доблесть» (17.06.1961)

Ссылки 

 Окінчиць Євдоким Гаврилович. Герой Соціалістичної Праці (1971) 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета